Cirsovius steht für:
 Cirsovius (Familie), norddeutsche Familie

Cirsovius ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Carl Cirsovius (1745–1813), deutscher Jurist und Gründer der Kieler Spar- und Leihkasse